

Persone 
Christiane Huth – canottiera tedesca
Robert Huth – calciatore tedesco
Ronald Huth – calciatore paraguaiano

Altro 
3203 Huth – asteroide della fascia principale